Арієві (Ariidae) — родина костистих риб Сомоподібні (Siluriformes).

Опис 
Представники родини — одні з небагатьох сомів, що покинули прісні води. Це звичайно великі або середньої величини риби; спинний плавець у них короткий і високий, жировий — маленький. У прибережних водах тропічних морів арієві — об'єкти невеликого промислу. Спинний і грудний плавці у арієвих сомів озброєні гострими зазубреними шипами. Укол цих шипів надзвичайно небезпечний, ранка потім опухає і запалюється. Тому жителі Гвіани, якщо піймали на гачок арієві соми, насамперед обламують у них ці колючки.

Спосіб життя 
Як і у більшості інших сомів, арієвим властива турбота про потомство. Багато відкладають ікру у гнізда-ямки. Самці галеїхта (Galeichthys felis) виношують ікру, що розвивається у ротовій порожнині. Деякі види з цієї родини вдруге повернулися у прісні води й русла рік Австралії та Мадагаскару. Деякі арієві (Galeichthys felis, Bagre marinus) можуть видавати досить голосні звуки. Звуковий апарат у цьому випадку — замикаючий механізм колючок спинного й грудного плавців, особливим чином влаштований. Посилені резонансом стінок плавального міхура, ці звуки нагадують різкий скрип (частота коливань 2-4000 у секунду). Припускають, що звуки ці служать орієнтиром при утворенні зграй у нічний час. Прісноводний вид Potamirus izabalensis, що мешкає у Центральній Америці, також виношує ікру у роті, видає звуки, схожі на крякання і бурчання .

Класифікація 
Родина включає у себе 21-26  родів і приблизно 130–150  видів:
 Amissidens (Kailola, 2004
 Amissidens hainesi (Kailola, 2000)
 Amphiarius (Marceniuk & Menezes, 2007
 Amphiarius phrygiatus (Valenciennes, 1840)
 Amphiarius rugispinis (Valenciennes, 1840)
 Ariopsis (Gill, 1861
 Ariopsis assimilis  (Günther, 1864)
 Ariopsis felis  (Linnaeus, 1766)
 Ariopsis festinus  (Ng & Sparks, 2003)
 Ariopsis guatemalensis  (Günther, 1864)
 Ariopsis seemanni  (Günther, 1864)
 Ariopsis uncinatus  (Ng & Sparks, 2003)
 Arius (Valenciennes, 1840)
 Aspistor (Jordan & Evermann, 1898
 Aspistor luniscutis (Valenciennes, 1840)
 Aspistor parkeri (Traill, 1832)
 Bagre (Cloquet, 1816)
 Bagre bagre (Linnaeus, 1766)
 Bagre marinus (Mitchill, 1815)
 Bagre panamensis (Gill, 1863)
 Bagre pinnimaculatus (Steindachner, 1877)
 Batrachocephalus (Bleeker, 1846)
 Batrachocephalus mino (Francis Buchanan-Hamilton, 1822
 Brustiarius (Herre, 1935
 Brustiarius nox (Herre, 1935)
 Brustiarius solidus (Herre, 1935)
 Carlarius (Marceniuk & Menezes, 2007)
 Cathorops (Jordan & Gilbert, 1883)
 Cephalocassis (Bleeker, 1857
 Cephalocassis borneensis (Bleeker, 1851)
 Cephalocassis jatia (Francis Buchanan-Hamilton, 1822)
 Cephalocassis manillensis (Valenciennes, 1840)
 Cephalocassis melanochir (Bleeker, 1852)
 Cinetodus (Ogilby, 1898)
 Cinetodus carinatus (Weber, 1913)
 Cinetodus conorhynchus (Weber, 1913)
 Cinetodus crassilabris (Ramsay & Ogilby, 1886)
 Cinetodus froggatti (Ramsay & Ogilby, 1886)
 Cochlefelis (Whitley, 1941
 Cochlefelis burmanicus (Day, 1870)
 Cochlefelis danielsi (Regan, 1908)
 Cochlefelis spatula (Ramsay & Ogilby, 1886)
 Conorhynchos (Bleeker, 1858)
 Conorhynchos conirostris (Valenciennes, 1840)
 Cryptarius (Kailola, 2004
 Cryptarius daugueti (Chevey, 1932)
 Cryptarius truncatus (Valenciennes, 1840)
 Doiichthys
 Doiichthys novaeguineae (Weber, 1913)
 Galeichthys (Valenciennes, 1840)
 Galeichthys ater (Castelnau, 1861)
 Galeichthys feliceps (Valenciennes, 1840)
 Galeichthys peruvianus (Lütken, 1874)
 Galeichthys stanneus (Richardson, 1846)
 Genidens
 Genidens barbus (Lacépède, 1803)
 Genidens genidens (Cuvier, 1829)
 Genidens machadoi (Miranda Ribeiro, 1918)
 Genidens planifrons (Higuchi, Reis & Araújo, 1982)
 Hemiarius (Bleeker, 1862)
 Hemiarius sona (Francis Buchanan-Hamilton, 1822
 Hemiarius verrucosus (Ng, 2003)
 Hemipimelodus (Bleeker, 1858
 Hemipimelodus bicolor (Fowler, 1935)
 Hemipimelodus borneensis (Bleeker, 1851)
 Hemipimelodus jatius (Francis Buchanan-Hamilton, 1822)
 Hemipimelodus macrocephalus (Bleeker, 1858)
 Hemipimelodus manillensis (Valenciennes, 1840)
 Hemipimelodus sundanensis (Hardenberg, 1948)
 Hexanematichthys (Bleeker, 1858)
 Hexanematichthys dowii (Gill, 1863)
 Hexanematichthys henni (Eigenmann, 1922)
 Hexanematichthys leptocassis (Bleeker, 1861)
 Hexanematichthys mastersi (Ogilby, 1898)
 Hexanematichthys platypogon (Günther, 1864)
 Hexanematichthys sagor (Francis Buchanan-Hamilton, 1822)
 Hexanematichthys sundaicus (Bleeker, 1858)
 Hexanematichthys surinamensis (Bleeker, 1862)
 Ketengus (Bleeker, 1847)
 Ketengus typus (Bleeker, 1847)
 Nedystoma (Ogilby, 1898)
 Nedystoma dayi (Ramsay & Ogilby, 1886)
 Nedystoma novaeguineae (Weber, 1913)
 Nemapteryx (Ogilby, 1908)
 Nemapteryx armiger (De Vis, 1884)
 Nemapteryx augusta (Roberts, 1978)
 Nemapteryx bleekeri (Popta, 1900)
 Nemapteryx caelata (Valenciennes, 1840)
 Nemapteryx macronotacantha  (Bleeker, 1846)
 Nemapteryx nenga (Francis Buchanan-Hamilton, 1822)
 Neoarius (Castelnau, 1878)
 Neoarius berneyi (Whitley, 1941)
 Neoarius coatesi (Kailola, 1990)
 Neoarius graeffei (Kner & Steindachner, 1867)
 Neoarius latirostris (Macleay, 1883)
 Neoarius midgleyi (Kailola & Pierce, 1988)
 Neoarius pectoralis (Kailola, 2000)
 Neoarius taylori (Roberts, 1978)
 Neoarius utarus (Kailola, 1990)
 Neoarius velutinus (Weber, 1907)
 Netuma (Bleeker, 1858)
 Netuma aulometopon (Fowler, 1915)
 Netuma bilineata (Valenciennes, 1840)
 Netuma hassleriana (Borodin, 1934)
 Netuma proxima (Ogilby, 1889)
 Netuma thalassina (Rüppell, 1837)
 Notarius (Gill, 1863
 Neoarius berneyi (Whitley, 1941)
 Notarius ambrusteri (Bentacur-R. & Acero P., 2006)
 Notarius biffi (Betancur & Acero, 2004)
 Notarius bonillai (Miles, 1945)
 Notarius grandicassis (Valenciennes, 1840)
 Notarius kessleri (Steindachner, 1877)
 Notarius lentiginosus (Eigenmann & Eigenmann, 1888)
 Notarius neogranatensis (Acero P. & Betancur-R., 2002)
 Notarius osculus (Jordan & Gilbert, 1883)
 Notarius planiceps (Steindachner, 1877)
 Notarius quadriscutis (Valenciennes, 1840)
 Notarius troschelii (Gill, 1863)
 Osteogeneiosus (Bleeker, 1846
 Osteogeneiosus blochii (Bleeker, 1846)
 Osteogeneiosus cantoris (Bleeker, 1854)
 Osteogeneiosus gracilis (Bleeker, 1846)
 Osteogeneiosus ingluvies (Bleeker, 1846)
 Osteogeneiosus longiceps (Bleeker, 1846)
 Osteogeneiosus militaris (Linnaeus, 1758)
 Osteogeneiosus valenciennesi (Bleeker, 1846)
 Plicofollis (Kailola, 2004
 Plicofollis argyropleuron (Valenciennes, 1840)
 Plicofollis crossocheilos (Bleeker, 1846)
 Plicofollis dussumieri (Valenciennes, 1840)
 Plicofollis magatensis (Herre, 1926)
 Plicofollis nella (Valenciennes, 1840)
 Plicofollis platystomus (Day, 1877)
 Plicofollis polystaphylodon  (Bleeker, 1846)
 Plicofollis tenuispinis (Day, 1877)
 Plicofollis tonggol (Bleeker, 1846)
 Potamarius (Hubbs & Miller, 1960)
 Potamarius grandoculis (Steindachner, 1877)
 Potamarius izabalensis (Hubbs & Miller, 1960)
 Potamarius labiatus (Boulenger, 1898)
 Potamarius nelsoni (Evermann & Goldsborough, 1902)
 Potamarius usumacintae (Betancur-R & Willink, 2007)
 Potamosilurus (Marceniuk & Menezes, 2007)
 Potamosilurus macrorhynchus (Weber, 1913)
 Sciades (Müller & Troschel, 1849)
 Sciades assimilis (Günther, 1864)
 Sciades couma (Valenciennes, 1840)
 Sciades dowii (Gill, 1863)
 Sciades emphysetus (Müller & Troschel, 1849)
 Sciades guatemalensis (Günther, 1864)
 Sciades herzbergii (Bloch, 1794)
 Sciades hymenorrhinos (Bleeker, 1862)
 Sciades mastersi (Ogilby, 1898)
 Sciades passany (Valenciennes, 1840)
 Sciades paucus (Kailola, 2000)
 Sciades platypogon (Günther, 1864)
 Sciades proops (Valenciennes, 1840)
 Sciades seemanni (Günther, 1864)
 Sciades troschelii (Gill, 1863)
 Tetranesodon (Weber, 1913)

Примітки 

Сомоподібні
Арієві
Родини риб